Warzenfruchttaube ist ein synonym verwendeter Trivialname für

die Paradies-Fruchttaube
die Karunkel-Fruchttaube